Звездинское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Звездинское сельское поселение — в Москаленском районе Омской области.
 Звездинское сельское поселение — в Дрожжановском районе Республики Татарстан.